welon – element ubioru kobiecego, udrapowana tkanina zakrywająca włosy oraz niekiedy twarz
 welon kielichowy – w liturgii katolickiej element bielizny kielichowej
 welon – odmiana złotej rybki
 welon – podłużna konstrukcja z materiału nieorganicznego, np. włókna szklanego, wykorzystywana w konserwacji malowideł jako wzmocnienie warstwy tynku, na której malowidło zostało pierwotnie wykonane

Zobacz też 
 Malowany welon – ekranizacja powieści Williama Somerseta 
 Biały welon – telenowela meksykańsa z 2003
 tuwalnia – w liturgii katolickiej tkanina noszona na ramionach